D25 peut faire référence à :
 léiomyome de l'utérus, d'après la classification internationale des maladies ;
 Route départementale 25, un nom donné à des routes départementales situées dans certains départements français.

Voir aussi 
 Sigles d'une lettre suivie de deux chiffres